Fierville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Fierville-les-Parcs, kommun, Normandie, Département du Calvados, 
 Fierville-les-Mines, kommun, Normandie, Département de la Manche,